Périers ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Périers im Département Manche
 Périers-en-Auge im Département Calvados
 Périers-sur-le-Dan im Département Calvados

Périers ist der Familienname folgender Personen:
  Bonaventure des Périers (1510–1543), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Perriers
 Périer
 Perrier